Kup Ronchetti (eng. Ronchetti Cup) je bilo međunarodno klupsko natjecanje u košarci za ženske klubove koje se održavalo između 1971. i 2002. godine. Nastalo je 1971. kao Kup pobjednika kupova (eng. Cup Winners' Cups), a od 1974. kao Kup Liliane Ronchetti (eng. European Cup Liliana Ronchetti), a konačno je 1996. ime skraćeno na Kup Ronchetti. 
Liliana Ronchetti je bila poznata talijanska košarkašica, koja je 1974. godine, netom nakon završetka karijere, umrla od posljedica raka. 
Kup Ronchetti je 2002. zamijenjen s FIBA EuroCupom.

Pobjednici i finalisti

Poveznice 
 FIBA EuroCup za žene
 Euroliga
 Hrvatska A-1 liga
 fibaeurope.com, povijest Kupa Ronchetti 1991./92. - 2001./02.
 todor66.com, povijest Kupa Ronchetti 1971./72. - 1990./91.

Izvori 
  

Ronchetti
Košarkaški kupovi